CEN pode referir-se a:

Cen - a contelação de Centaurus
Cen, ou sen, uma moeda da nação fictícia do anime/manga "Fullmetal Alchemist"
CEN - o Comité Europeu de Normalização (Comitée Européen de Normalisation)

Desambiguação